

Cinema
 Propaganda – film del 1999 diretto da Sinan Çetin
 Film propagandistico – opera cinematografica atta ad appoggiare una determinata tesi

Letteratura
 Propaganda– libro del 1928 di Edward Bernays

Musica 
 Propaganda – gruppo musicale jugoslavo
 Propaganda – gruppo musicale tedesco
 Propaganda – album degli Sparks del 1974
 Propaganda – album dei The Sound del 1999
 Propaganda – album compilation degli Aftershock del 2001
 Propaganda – EP di Mecna e ElDoMino del 2006
 Propaganda – album dei Melotron del 2007
 Propaganda – album di Fred Frith del 2015
 Propaganda – singolo di Fabri Fibra del 2022
 Propaganda Records – etichetta discografica italiana

Sociologia 
 Propaganda – attività di diffusione di idee e informazioni
 Propaganda fascista 
 Propaganda nella Germania nazista 
 Propaganda in Unione Sovietica 
 Propaganda omofobica 
 Propaganda nell'educazione primaria in Giappone negli anni trenta del XX secolo

Altro 
 Propaganda 2 – loggia massonica più nota come P2
 Propaganda Films – casa di produzione di videoclip
 Modello di propaganda – teoria sociologica sulla propaganda nei mass media